Села
 Новогеоргіївка — Дніпропетровська область, Покровський район
 Новогеоргіївка — Миколаївська область, Баштанський район
 Новогеоргіївка — Одеська область, Подільський район